Ашера
 Ашера — древнесемитская богиня.
 Ашера — порода кошек.
 (214) Ашера — астероид, открытый в 1880 году.